Acte peut désigner :
 un acte, la manifestation concrète des pouvoirs d'action d'une personne, ce que fait une personne ;
 un acte, la subdivision d'une pièce de théâtre ou d'un opéra ;
 un acte, une notion de philosophie s'opposant à la puissance ;
 un acte juridique, une manifestation intentionnelle de volonté dans le but de réaliser certains effets de droit ;
 les actes des Apôtres, un livre du Nouveau Testament, tandis que les actes de Pierre sont des écrits apocryphes ;
 les actes de congrès, un type de publication rassemblant les communications faites lors d'un congrès scientifique ;
 un acte médical ;
 Actes, un programme du ministère de l'Intérieur français lié au contrôle de légalité et à la dématérialisation ;
 Acté, un roman historique d'Alexandre Dumas (1838).

Anthroponyme 
 Claudia Acte, une maîtresse de Néron.

Sigle 
 le Mémorial ACTe, un mémorial et musée de Guadeloupe.

Voir aussi 

 , en français
 , en anglais
 , en allemand